Juha Riihijärvi, finski hokejist, * 15. december 1969, Keminmaa, Finska.

Riihijärvi je v finski ligi igral za klube Kärpät Oulu, JYP Jyväskylä in Lukko Rauma. Večji del kariere je igral za klub Malmö IF v švedski ligi, ob koncu kariere pa še za klube HC Ambrì-Piotta in EHC Basel v švicarski ligi, Rødovre IK v danski ligi, Vienna Capitals v avstrijski ligi ter HC Bolzano v italijanski ligi. Leta 1991 je bil kot 254. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 133 tekem.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 87/88
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 11
| 23
| 34
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 5
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 90/91
|
| 42
| 29
| 41
| 70
| +46
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 91/92
|
| 38
| 29
| 33
| 62
|
| 37
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 4
| 1
| 5
| +8
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 92/93
|
| 41
| 25
| 31
| 56
| +22
| 38
|
| 9
| 4
| 2
| 6
| +2
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 93/94
|
| 57
| 10
| 15
| 25
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 94/95
|
| 32
| 14
| 26
| 40
| +23
| 20
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| -5
| 4
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 28
| 44
| 72
| +22
| 58
|
| 8
| 3
| 6
| 9
| +6
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 0
| 4
| 4
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 27
| 24
| 51
|
| 28
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 14
| 25
| 39
| +9
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 37
| 13
| 15
| 28
| +1
| 24
|
| 8
| 5
| 6
| 11
| +3
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 48
| 20
| 36
| 56
| +18
| 26
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +2
| 12
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 22
| 31
| 53
| +18
| 26
|
| 9
| 4
| 6
| 10
| +1
| 16
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 20
| 17
| 37
| -1
| 14
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -2
| 0
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 14
| 28
| 42
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 13
| 22
| 35
| -5
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 6
| 4
| 10
| +1
| 8
|-
| HC Piotta-Piotta
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Basel
| Švicarska 2. liga
| 04/05
|
| 30
| 22
| 20
| 42
|
| 22
|
| 10
| 10
| 10
| 20
|
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
| 41
| 13
| 26
| 39
| +20
| 28
|
| 10
| 4
| 7
| 11
| +7
| 10
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 51
| 11
| 14
| 25
| -17
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 7
| 10
| +4
| 4
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 07/08
|
| 43
| 22
| 36
| 58
|
| 28
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 57
| 30
| 31
| 61
| +7
| 24
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 31
| 11
| 16
| 27
|
| 14
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 968
| bgcolor="#7FFF00" | 408
| bgcolor="#7FFF00" | 567
| bgcolor="#7FFF00" | 975
| bgcolor="#7FFF00" | +168
| bgcolor="#7FFF00" | 5600
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" | +19
| bgcolor="#7FFF00" | 106
|}

Viri
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti EHC Basel
Hokejisti Rødovre IK
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti HC Bolzano